NSM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Norseman (Australia)
 National Socialist Movement – partito politico statunitense
 Naval Strike Missile – missile anti-nave e attacco terrestre sviluppato dalla società norvegese Kongsberg Defense & Aerospace